Miloje Milojević je lahko:
 Miloje Milojević (general)
 Miloje Milojević (skladatelj)